Agubedia of Bedia is een dorp in het district Tkvartsjeli in de de facto afgescheiden republiek Abchazië. Een bezienswaardigheid in de stad is de Bedia kathedraal.

Abchazië